Сто́ппа () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Стоппа, Паоло (1906—1988) — итальянский актёр.
  (род. 1961) — немецкий руководитель полиции.
  (род. 1969) — итальянский телеведущий.